Bete Calligaris é uma cantora e compositora de música popular brasileira.

Discografia 
Um Tom do Zé
Estrada

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Naturais de Rio Claro (São Paulo)